Alessandra Celletti (née en 1966), pianiste, chanteuse et compositrice italienne ;
 Rodolfo Celletti (1917-2004), musicologue italien.

Voir aussi 
 (117539) Celletti, un astéroïde de la ceinture principale.